Ben Johnson (1961) – atleta canadese
 Ben Johnson (1918-1996) – attore statunitense
 Ben Johnson –  calciatore inglese di ruolo difensore